Les Réplicateurs sont une espèce extraterrestre mécanique présente dans la série télévisée Stargate SG-1 et réintroduite dans Stargate Atlantis en tant qu'arme abandonnée des Anciens et ayant l'apparence de ces derniers (ils y sont appelés Asurans).

Les Leaders 
Stargate SG1

 Reese

Elle est le premier leader vu à donner des ordres aux réplicateurs et à les créer.

 Numéro 1

À la disparition de Reese, il commande décidant par exemple de créer un être différent Numéro 5 avant de revenir à la création d'anciens modèles le jugeant trop faible à cause de ses émotions « humaines ».

 Numéro 5

Après avoir échappé à la bulle temporelle, Numéro 5 est le nouveau chef. Lui et Réplicarter sont les uniques cas de trahison car généralement les réplicateurs ont cette grande capacité à être très unis. Réplicarter peut trahir car elle est la création de Numéro 5.

 Réplicarter

Elle prend les commandes de l'espèce après avoir trahi Numéro 5 en le tuant. Réplicarter suit davantage la politique guerrière (et envahissante) de Numéro 1 que des autres.

Définition 

Les Réplicateurs sont au départ présents sous la forme de robots ressemblant à des crabes mécaniques à quatre pattes. Ces crabes sont construits uniquement à partir de blocs élémentaires métalliques dont les dimensions sont de l'ordre du centimètre. Ils tirent leur nom du fait qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent pour se répliquer (métaux par exemple). Cela fait qu'ils sont capables de se reproduire très rapidement. Contrairement aux êtres vivants organiques, ils assimilent les propriétés du matériau qu'ils mangent sans le transformer : un Réplicateur  à partir d'un alliage ferreux peut donc être corrodé par l'eau de mer. Certains évoluent en un stade supérieur. Ils ressemblent à de grands insectes ailés telles les reines dans une ruche. Ils remplissent alors les fonctions de commandement et de réplication mais de façon plus intense. Les Réplicateurs leur obéissent et acheminent vers eux des matériaux pour la réplication, de même qu'ils les protègent coûte que coûte.

Origine 
Les Réplicateurs sont une race endémique de la galaxie d'Ida, mais à l'origine, ils furent découverts dans la Voie lactée par les Asgards. Ces derniers en rapportèrent un spécimen chez eux pour une étude approfondie, mais la situation finit par leur échapper, et depuis, les deux factions se livrent une guerre sans merci pour la domination d'Ida. En 2002, l'équipe SG-1 découvre sur une planète ravagée l'androïde Reese, qui se révèle être le réplicateur d'origine. C'est elle qui conçut les premières créatures, qui finirent par anéantir la civilisation qui l'avait créé. Stargate Atlantis a ensuite donné une nouvelle clé sur ce sujet : en 2006, l'équipe de Sheppard rencontre une nouvelle race, les Asurans, qui se révèlent être en réalité une version humanoïde des Réplicateurs apparues des milliers d'années avant celles contemporaines de Valhalla. En réalité, ce sont les Anciens qui ont créé les nanites afin de s'en servir comme arme contre les Wraiths. Progressivement, ils les ont conçus sous des formes toujours plus élaborées, jusqu'à leur donner forme humaine. Après leur départ, ces machines se sont constituées leur propre civilisation dans la galaxie de Pégase. Il est donc probable que Reese soit en réalité une Asuran (ou en tout cas, une création inspirée des Asurans). Cependant, la forme arachnéenne des Réplicateurs est pure fantaisie de sa part, devenue ensuite caractéristique des versions de la Voie lactée et d'Ida, mais demeurant absente chez celles de Pégase.

Processus de réplication 

Si le processus de réplication est inconnu, il est probable qu'ils  des matériaux très résistants grâce à un liquide corrosif qu'ils émettent (l'un d'entre eux essaye de s'échapper d'une cage de verre en projetant un nuage corrosif).

Déplacements des Réplicateurs 

Comme les insectes et les araignées, ils peuvent se déplacer sur les murs ou sur les plafonds mais on ignore comment : ils ne semblent pas posséder de dispositif permettant de s'accrocher aux parois (crampons ou substance adhésive), à l'instar de ce qu'on voit sur les pattes des insectes, de plus ils sont bien plus grands et plus lourds (puisque composés de métal) que des insectes. Leur déplacement est accompagné d'un bruit mécanique très caractéristique, ce qui les rend faciles à repérer.

Agression des Réplicateurs 

Ils n'attaquent que s'ils ressentent une menace imminente, auquel cas ils attaquent en groupe. Par exemple, lorsque le colonel O'Neill est téléporté dans le vaisseau asgard, les Réplicateurs apparaissent presque instantanément en grand nombre mais ne l'attaquent pas : ils étaient seulement attirés par l'énergie du télé-porteur en fonctionnement.

Leur force provient de leur capacité hors du commun à apprendre des technologies avancées, et ainsi à résister aux armes des espèces qui cherchent à les détruire, comme c'est notamment le cas des Asgards. Les armes évoluées à énergie n'ont aucun effet sur les Réplicateurs, alors que les armes à projectiles peuvent casser les liaisons entre les différents blocs de base qui les constituent. En revanche, certains Réplicateurs, ceux à base du matériau présent dans la structure des vaisseaux Asgard, peuvent se reconstruire tout seuls une fois détruits par des armes à projectiles (toutefois il semble qu'un deuxième tir les détruise définitivement).

L'androïde et ses conséquences 

 Lorsque SG-1 a découvert l'androïde Reese, l'équipe l'a ramenée sur Terre et a essayé de l'étudier en la réactivant, mais ses jouets ont failli envahir la Terre. La seule solution a été de l'endommager au point de la désactiver. Le SGC l'a ensuite donnée aux Asgards. Ceux-ci, en tentant d'emprisonner les Réplicateurs de toute leur galaxie dans une bulle temporelle sur une de leurs planètes, ont été dépassés par les événements.

 Grâce à leur capacité phénoménale à absorber les autres technologies, les Réplicateurs ont assimilé la technologie de leur mère, Reese, et ils ont créé un nouveau Réplicateur utilisant des composants de taille minuscule et ayant une apparence humaine. Ils ont pu ainsi reconfigurer le modificateur de temps pour l'accélérer au lieu de le ralentir. Composés de nano-blocs bien plus petits et évolués que ceux des Réplicateurs « normaux », ils ont des capacités de régénération hors du commun et ils peuvent établir une interface entre leur esprit et celui d'un prisonnier en plongeant leur main dans la tête de ce dernier. Les armes à projectiles n'ont aucun effet sur cette nouvelle espèce de Réplicateurs humanoïdes (les balles passent à travers leur corps sans l'endommager). SG-1 a ensuite réussi à inverser à nouveau la technologie de dilatation du temps des Asgards, et les Réplicateurs furent cette fois bel et bien piégés pendant deux années avant que numéro 5 s'échappe, avec un vaisseau réplicateur, de l'attraction gravitationnelle du trou noir induit par les Asgards pour détruire leur planète occupée.

Création de l'arme anti-Réplicateur, le disrupteur 

Les Réplicateurs se firent emprisonner par les Asgards dans une « bulle temporelle », dans laquelle le temps passe beaucoup plus lentement, ce qui devait donner aux Asgards le temps de développer une arme pour les anéantir alors que les Réplicateurs restaient « figés ». Cependant, l'androïde Numéro 5 réussit à se libérer de cette bulle alors que les siens étaient sur le point d'être engloutis par un trou noir créé par les Asgards pour s'en débarrasser définitivement. Jack O'Neill, grâce aux connaissances des Anciens et par l'intermédiaire de l'ordinateur central du vaisseau de Thor a pu élaborer une arme appelée disrupteur pour les combattre, arme qui fait désormais partie intégrante de l'arsenal des Asgards.

La fin des Réplicateurs 

 Numéro 5 et RépliCarter : un petit groupe de Réplicateurs, sous le commandement de l'androïde Numéro 5 et de RépliCarter (Réplicateur humanoïde qui possède l'apparence et la mémoire de Samantha Carter et qui a été conçu par Numéro 5) disparurent pendant un moment, le temps de se répliquer dans une autre galaxie.

 La trahison de RépliCarter : puis ils décidèrent d'aller dans la Voie lactée où RépliCarter prit le commandement en détruisant Numéro 5 et en s'immunisant du rayon disrupteur grâce à la naïveté des Terriens et au changement du code de liaison des blocs composant ses congénères.

 La dernière offensive : plus tard, les Réplicateurs lancèrent une grande offensive dans la Voie lactée en attaquant aussi bien les Goa'ulds que les Terriens. Mais ils furent finalement totalement vaincus grâce à une arme des Anciens se trouvant sur Dakara et grâce au virus informatique (inventé par le Goa'uld Nerus sous les ordres de Ba'al) permettant d'ouvrir toutes les portes des étoiles de la galaxie en même temps.

L'Arche de Vérité 

Dans le film Stargate : L'Arche de vérité, les Réplicateurs font une dernière apparition. Grâce à la matrice asgard présente sur l'Odyssée, Marrick parvient à en recréer un exemplaire amélioré, pensant que les Réplicateurs étaient la seule solution pour battre les Oris. Mais le réplicateur finit inévitablement par s'enfuir. Ils sont immunisés aux ondes du disrupteur, et peuvent prendre le contrôle d'un être humain en plantant leurs pattes dans la colonne vertébrale de celui-ci, ce qui leur donne, via les liaisons nerveuses de la moelle épinière, le contrôle du corps de la victime. Lorsque l'hôte Marrick fut tué, on pouvait apercevoir une ébauche d'un réplicateur humanoïde composé de blocs de même taille que ceux composant les « crabes » (les blocs formant une sorte de réplique de squelette humain).

Notes et références

Voir aussi 
 Asurans